Франция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1972 года в Саппоро (Япония) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. Сборная страны состояла из 40 спортсменов (33 мужчины, 7 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1972
Страны на зимних Олимпийских играх 1972 года